Capulines kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Capulines, Veracruz, ort, Soledad Atzompa, 
 Capulines, Guerrero, ort, Pedro Ascencio Alquisiras, 

Robotskapade Mexikoförgreningar